Macrinus (keizer), Romeins keizer
 Macrinus (geslacht), geslacht van jachtkrabspinnen